Talbot může být:

 Billy Talbot (* 1943) – americký baskytarista, zpěvák a hudebník
 Bryan Talbot (* 1952) – britský autor komiksů
 Constance Fox Talbot (1811–1880) – průkopnice fotografie, manželka Williama Henryho Foxe Talbota
 Cam Talbot (* 1987) – kanadský hokejový brankář
 John Talbot († 1453) – anglický vojevůdce stoleté války
 John Michael Talbot (* 1954) – americký mnich, zpěvák a hudebník
 Michael Talbot (* 1943) – britský muzikolog a hudební skladatel
 William Fox Talbot (1800–1877) – britský vynálezce a fotograf

jiný význam
 Talbot (automobilka) – francouzská automobilka
 Talbot Horizon
 Talbot T26C
 Talbot County – dva okresy v USA
 USS Talbot – tři lodě amerického námořnictva

Rozcestníky - příjmení